Владимир Попов може да се отнася до:
 Владимир Попов (1857 – ?) – руски съветски генерал, учен (картограф)
 Владимир Попов (1889 – 1982) – руски съветски генерал, комбриг
 Владимир Попов (1902 – 1960) – руски съветски учен (ентомолог, чл.-кор. на АН-СССР)
 Владимир Попов (1904 – 1989) – български учен (агроном)
 Владимир Попов (1907 – 1991) – узбекски съветски учен (геолог, акад. на Узбекската АН)
 Владимир Попов (1912 – 1998) – български учен (спелеолог)
 Владимир Попов (1913 – 1952) – български адвокат, репресиран от комунистическия режим
 Владимир Попов (1926 – 1996) – български юрист, библиотековед
 Владимир Попов (1931 – 2012) – руски съветски учен (медик, чл.-кор.)
 Владимир Попов (1940) – български учен (траколог)
 Владимир Попов (1942) – български поет, журналист
 Владимир Попов (1949) – руски генерал, началник на Общовойсковата академия
 Владимир Попов (1976) – български инженер, преподавател в УАСГ
 Владимир Попов – български летец (полковник), учен (доцент)
 Владимир Попов – български революционер
 Владимир Попов – български актьор